Philipp Kraus ist der Name folgender Personen:

* Philipp Kraus (Sänger) (1879–1964), deutscher Sänger (Bariton), Regisseur und Gesangslehrer
 Philipp Joseph Kraus (1789–1864), deutscher Maler